Елена Николаевна Фенько (; , Днепропетровск, УССР, СССР — , Днепропетровск, Украина) — украинская баскетболистка, выступавшая в амплуа форварда. Игрок национальной сборной, семикратный чемпион Украины.

Биография 
Воспитанница днепропетровской баскетбольной школы. 1997 год для баскетболистки стал переломным в карьере: «дебют» в сборной Украины на чемпионате Европы в Венгрии и подписанный контракт с лидером национального первенства «Казачкой-ЗАЛК».

Следующее появление Елены, на финальном турнире чемпионата Европы, состоится в 2003 году в Греции, где Фенько показала лучший результат в команде по атакующим передачам (15) и 2-й показатель по количеству времени, проведенного на площадке (186 минут).

На клубном уровне баскетболистка выиграла 7 титулов чемпионата Украины, выступая за запорожскую команду. В сезоне 2005/06 она пробовала свои силы в российском чемпионате за питерскую «Балтийскую Звезду» (29 игр, 5,6 очков, 3,6 подборов).

Фенько завершила карьеру в баскетболе из-за беременности. 2 октября 2013 года Елена скончалась, причиной смерти стал сердечный приступ. У неё остались муж и двухлетний сын .

Статистика выступлений за сборную Украины

Достижения 
 Чемпион Украины: 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 1999, 2007
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 1993, 2008

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Баскетболисты Украины
Игроки ЖБК «Днепр»
Игроки ЖБК «Казачка-КПУ»